— манга авторства Киити Хотты о жизни четырёх учащихся старшей школы, выросших вместе, а также присоединившемся к ним ученике по обмену. Аниме по мотивам манги вышло в 2011 году, выпущено студией J.C. Staff и транслировалось в ночное время на канале TV Tokyo. В 2012 году вышел второй сезон аниме.

Персонажи 
 — старший брат-близнец Юки. Более общителен и активен, чем брат. Встречался с Такахаси, но вскоре они расстались. Состоит в чайном клубе.
Сэйю: Коки Утияма

 — младший брат-близнец Юты. Более пассивен, чем брат. Носит чёлку. Несколько замкнут, временами угрюм. Не желает чем-либо заниматься, хотя обладает отличной спортивной подготовкой. Является отаку, любит читать мангу, в первой серии вступает в клуб любителей аниме. Не переносит запаха косметики и парфюмерии. Всем делится со своим старшим братом. Влюблён в Каё, но не может ей признаться.
Сэйю: Рёхэй Кимура

 — член студенческого совета. Скептик, постоянно упрекающий своих друзей в несерьёзности. В детском саду был влюблён в воспитательницу Каори, что является предметом частых «подколов» со стороны близнецов. Влюблён в Сидзуну, и узнав, что она выходит замуж, очень расстраивается.
Сэйю: Юки Оно

 — парень, внешне напоминающий девушку. Имеет мягкие черты лица и носит длинные волосы (в 6-й серии Тидзуру и близнецы постригли его). Уравновешенный, спокойный, до него немного медленно доходит смысл происходящего вокруг и чувства окружающих. Добрый и заботливый.
Сэйю: Тосиюки Тоёнага

 — студент по обмену из Германии, наполовину японец, наполовину немец. В детстве был дружен с Юки, несмотря на языковой барьер. Общительный, часто попадает в комические ситуации. При первой встрече принял Сюна за девушку и узнав, что это парень, был сконфужен. Любит давать прозвища. Его волосы цвета соломы у многих вызывают удивление. Влюблён в Масаки, признаётся ей, после чего они решают остаться друзьями, потому что Масаки нравится Сюн. Впервые появлсяется в 3 серии.
Сэйю: Мию Ирино

 — необщительная, грубоватая на словах девушка. Странно воспринимает помощь других людей, считает, что может преодолеть все трудности сама. Вначале воспринимает Сюна враждебно, но затем принимает его помощь и влюбляется в него. На год младше Сюна и его друзей. Постепенно сближается с ними.
Сэйю: Миюки Сато

 — учитель. Раньше учился в той же школе, где сейчас преподает. К нему часто обращаются за советом, и он всегда помогает.
Сэйю: Сётаро Морикубо

 — бывший одноклассник учителя Адзумы. Жизнерадостный человек невысокого роста. Работает Санта Клаусом. Внешне похож на школьника, из-за чего Тидзуру возмущается его поведением.
Сэйю: Кобаяси Юмико

 — младший брат Сюна, ученик средней школы. Встречается с Кёко.
Сэйю: Нобухико Окамото

 — младшая сестра Сидзуны, подруга детства Канамэ. Общительная, весёлая девушка. Догадавшись, что Канамэ влюблён в Сидзуну, пытается помочь ему признаться.
Сэйю: Саюри Яхаги

 — старшая сестра Хисако. Выходит замуж за сэмпая.
Сэйю: Мамико Ното

 — член клуба аниме. В 11-м классе был одноклассником Масаки. Восхищается Юки.
Сэйю: Сёта Аои

 — девушка, влюблённая в Юту, предлагает ему встречаться, но вскоре они расстаются.
Сэйю: Ай Каяно

 — ученица средней школы, член клуба кэндо. Встречается с Фуюки.
Сэйю: Саюри Хара

 — девушка, вначале работает в столовой, затем увольняется и становится парикмахером. Собирает наклейки.
Сэйю: Ая Эндо

Список серий аниме

Первый сезон

Второй сезон

Музыка 
 Композитором аниме выступает Масато Накаяма
 Открывающие композиции
  исполняет группа Seven Oops
  исполняет Сако Томохиса

 Закрывающие композиции
  исполняет Мику Саваи
  исполняет Ю Сакай

Ссылки 
 Kimi to Boku. at GFantasy
 Official anime web site
В базах данных
 
 
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.

J.C. Staff